L'abréviation 4S ou 4s peut faire référence à :

Télécommunications 
 iPhone 4S, un smartphone fabriqué par Apple sorti en 2011.

Sciences 
 4s, abréviation de Society for Social Studies of Science.

Transports 
Aéronautique 
 Dyn'Aéro MCR 4S, Un avion civil français.

Automobiles

 Audi R8 4S, une automobile du constructeur allemand Audi ;
 DS 4S, une automobile du constructeur français DS Automobiles ;
 Porsche Carrera 4S, une automobile du constructeur allemand Porsche ;
 Porsche Panamera 4S, une automobile du constructeur allemand Porsche.

Voir aussi